Tour de France 2018 var den 105. udgave af cykelløbet Tour de France. Løbet begyndte lørdag den 7. juli i Noirmoutier-en-l'Île, en uge senere end normalt grundet VM i fodbold 2018. Den samlede vinder blev britiske Geraint Thomas fra .

Løbet bestod af otte flade etaper, fem kuperede, seks bjergetaper, én enkeltstart og én holdtidskørsel. Alle etaperne foregik indenfor Frankrigs grænser, med undtagelse af 15 kilometer i Spanien på 16. etape.

Hold og ryttere 

176 ryttere fra 22 hold og 30 nationer stillede til start. Antal ryttere er reduceret fra tidligere ved at de 22 hold kun stiller til start med otte ryttere hver.
For første gang siden 2011 starter en Grand Tour uden australieren Adam Hansen på startstregen. Sylvain Chavanel stillede til start som historiens første rytter med 18 Tour-deltagelser.

Blandt de største favoritter til at vinde samlet var Chris Froome, Vincenzo Nibali, Romain Bardet, Nairo Quintana, Tom Dumoulin, Richie Porte, Rigoberto Urán, Daniel Martin, Jakob Fuglsang og Adam Yates.

Danske ryttere 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Michael Valgren kørte for 
 Magnus Cort kørte for 
 Jesper Hansen kørte for 
 Søren Kragh Andersen kørte for

Etaperne

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger

Officielle hjemmeside

 
UCI World Tour 2018